Плессур (, ) — бывший округ в Швейцарии.

Существовал до 2015 года. Входил в кантон Граубюнден. 1 января 2016 года был образован новый регион Плессур, в который вошли все коммуны округа Плессур и коммуна Хальденштайн округа Ландкварт.

Занимает площадь 266,75 км². Население — 38 820 чел. Официальный код — 1829.

Коммуны округа

Ссылки 

Упразднённые округа Граубюндена